Robert McClelland kan syfta på:

Robert McClelland (amerikansk politiker) (1807-1880), USA:s inrikesminister 1853-1857
Robert McClelland (australisk politiker) (född 1958), Australiens justitieminister 2007-2011